Born to Fly è il terzo album in studio della cantante country statunitense Sara Evans, pubblicato nel 2000.

Tracce

Collegamenti esterni